Il singolare del torneo di tennis Kranj Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Gorka Fraile 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (Campione)
 Gorka Fraile (finale)
 Marin Čilić (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)

 Simone Vagnozzi (semifinali)
 Chris Guccione (secondo turno)
 David Guez (primo turno)
 Saša Tuksar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kranj Challenger 2006